Hazlehurst bezeichnet Personen, Orte, Städte oder Regionen:

Personen:
Henry R. Hazlehurst (1815–1900), US-amerikanischer Bauingenieur
Ronnie Hazlehurst, britischer Komponist, Jazzmusiker und Musikdirektor beim BBC

Ort in England:
Hazlehurst (Derbyshire)

Orte in den USA:
Hazlehurst (Georgia)
Hazlehurst (Mississippi)

Siehe auch:
 Hazelhurst